Памятник Ф. М. Достоевскому:

 Памятник Достоевскому — в Москве рядом с Российской государственной библиотекой
 Памятник Достоевскому — в Москве во дворе Мариинской больницы (улица Достоевского, 2)
 Памятник Достоевскому — в Москве на территории ГБОУ СОШ № 1148 (Краснодонская улица, 2)
 Памятник Достоевскому — в Санкт-Петербурге
 Памятник Достоевскому — в Старой Руссе
 Памятник Достоевскому — в Тобольске